Лазурка — название населённых пунктов:

Россия 
 Лазурка — село в Змеиногорском районе Алтайского края.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Лазурка — исчезнувшее село в Джанкойском районе.